

Geografia

Austria 
 Großmürbisch – comune nel distretto di Güssing (Burgenland)
 Kleinmürbisch – comune nel distretto di Güssing (Burgenland)